Het WTA-tennistoernooi van Houston (officieel Oracle Challenger Series) van 2019 vond plaats van zondag 10 tot en met zondag 17 november 2019 in de Amerikaanse stad Houston. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het George R. Brown Tennis Center, op de campus van de Rice University.

Enkelspel 
Titelhoudster Peng Shuai was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Danielle Collins kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Kirsten Flipkens uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Ameri­kaanse wildcard-speelster Coco Vandeweghe in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Flipkens wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Houston op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds zeven jaar. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Maegan Manasse en Jessica Pegula hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Ellen Perez en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de op zaterdag 16 november gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Sharon Fichman en Ena Shibahara in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Perez had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Braziliaanse Stefani ook een.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Houston 2019
Houston